Falcao eller Falcão kan vara

 Radamel Falcao, colombiansk fotbollsspelare
 Alessandro Rosa Vieira (född 1977), smeknamn Falcão, brasiliansk futsal- och fotbollsspelare
 Paulo Roberto Falcão (född 1953), brasiliansk före detta fotbollsspelare
 Richard Falcão (född 1987), brasiliansk fotbollsspelare
 Maiquel Falcão, brasiliansk MMA-fighter

Brasilianska efternamn